Шакалы — многозначный термин.

 Шакалы — обобщённое название нескольких видов семейства собачьих.
 Шакалы — сербский полувоенный отряд, участвовавший в Косовской войне 1998—1999 годов.
 «Шакалы» — советский криминальный боевик, снятый в 1989 году.

См. также